Marilyn Manson kan henvise til:
 Marilyn Manson (band) − et amerikansk rockband, dannet i 1989
 Marilyn Manson (person) − en amerikansk musiker, født i 1969